Антонин Свобода () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Свобода, Антонин (1900—1965) — чешский легкоатлет.
 Свобода, Антонин (1907—1980) — чешский биолог.
 Свобода, Антонин (род. 1969) — австрийский кинорежиссёр.
 Свобода, Антонин (род. 2002) — чешский футболист.